Wilhelm Wagner (1848–1900) – lekarz, botanik, działacz turystyczny
 Wilhelm Wagner (1884–1970) – niemiecki geolog
 Wilhelm Wagner (1875–1953) – niemiecki architekt
 Wilhelm Wagner (1895–1977) – niemiecki hemipterolog
 Wilhelm Wagner (1890–1941) – niemiecki lepidopterolog, członek Szczecińskiego Towarzystwa Entomologicznego
 Wilhelm Wagner (1908–1946) – esesman

Przypisy